Puig Coniller (l'Espluga de Francolí), muntanya de 611 metres de la Conca de Barberà
 Puig Coniller (Orís), muntanya de 653 metres d'Osona
Vegeu també:
 Puig dels Conillers, muntanya de 589 metres al municipi d'Espolla (Alt Empordà)